Daniele Bertotto – compositore italiano
 Matheus Hanauer Bertotto – calciatore brasiliano
 Valerio Bertotto – calciatore e allenatore di calcio italiano